Jacek Skowroński – polski pianista i aranżer, wieloletni współpracownik Hanny Banaszak
 Jacek Skowroński (ur. 1963) – polski pisarz

Przypisy